Złoty Krążek – rodzaj sportowego trofeum indywidualnego przyznawanego w hokeju na lodzie.

 Guldpucken – nagroda w Szwecji
 Gullpucken – nagroda w Norwegii
 Złoty Krążek – nagroda na Słowacji

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie